Общи́на Суботиця () — община в Сербії, у складі Північно-Бацького округу автономного краю Воєводина. Адміністративний центр — місто Суботиця.

Населення 
Згідно з даними перепису 2007 року в общині проживало 150 534 особа, з них:
 мадяри — 50469 — 35,65 %
 серби — 38254 — 27,02 %
 хорвати — 14151 — 9,99 %
 бунєвці — 13553 — 9,57 %
Решту жителів  — зо два десятки різних етносів, зокрема: югослави, цигани, чорногорці, німці і кілька сотень русинів-українців.

Населені пункти 

Община утворена з 23 населених пунктів (з них 1 місто — центр общини):

Примітки

Посилання 
 Вебсторінка міської общини Суботиця

Північно-Бацький округ
Общини Воєводини